

Astronomia 
 Galassia Baby Boom – galassia starburst osservabile nella costellazione del Sestante

Cinema 
 Baby Boom – film del 1987 diretto da Charles Shyer

Letteratura 
 Baby Boom – romanzo di Jean Vautrin

Musica 
 Babyboom Records – casa discografica olandese

Società 
 Baby boom – termine inglese che indica in demografia della popolazione il fenomeno dell'aumento demografico. Il più noto è quello europeo e nordamericano degli anni '50 del XX secolo
 Baby boomer – individuo appartenente alla coorte demografica dei nati tra il 1946 e il 1965

Televisione 
 Baby Boom – serie televisiva statunitense del 1988

Altro 
 Baby Boomer – tecnica di ricostruzione delle unghie
 XB-1 Baby Boom – aeroplano sperimentale in fase di sviluppo dell'azienda Boom Technology in collaborazione con Virgin Galactic

Altri progetti